Anders Tottie kan syfta på:

* Anders Tottie (1739–1816), svensk grosshandlare och brukspatron
 Anders Tottie (1902–1998), svensk landshövding